Антонина Николаевна Пустовит (16 октября 1955, Корбониколаевка, Кировоградская область) — советская гребчиха, мастер спорта СССР международного класса, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в классе парных четвёрок с рулевой.

Биография 
Первый тренер — Н. И. Чечуй. Окончила факультет физического воспитания НГПИ. В 1975 стала чемпионом Украины. В 1977 году выиграла бронзу чемпионата СССР в одиночке, а в 1978 году серебро. В 1979 году выиграла две золотых медали чемпионата СССР.

На Олимпийских играх 1980 года завоевала серебряную медаль. В 1982 году после рождения сына завершила спортивную карьеру. Работала воспитательницей в детском садике, затем инструктором-методистом в ШВСМ города Николаева и завкафедры физкультуры в Черноморском государственном университете имени Петра Могилы. Замужем за гребцом и тренером Виктором Дымовым, воспитывает двоих сыновей.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы СССР по академической гребле
Мастера спорта СССР международного класса